Josef Brendle ist der Name folgender Personen:

* Josef Brendle (Maler) (1888–1954) deutscher Kunstmaler
 Josef Brendle (Sportschütze) (* 1949), liechtensteinischer Sportschütze